Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 9-14 stycznia 2018 r. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Start masowy mężczyzn

Start masowy kobiet

Bibliografia 
 
 
 

2018 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018
Sport w Bawarii